Linder är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Alf Linder (1907–1983), organist och professor
 Alf Linder (konstnär) (född 1944) 
 Allan Linder (1921–1999), barn- och ungdomsskådespelare
 Anders Linder (född 1941), skådespelare, jazzmusiker och arkitekt
 Anna Linder (1873–1950), sjuksköterska aktiv i internationellt hjälparbete

 Bengt Linder (1929–1985), författare och journalist
 Birgit Linder (1917–2008), skådespelare
 Björn Linder (född 1948), gitarrist

 Carl Linder (1882–1936), restauratör
 Carl Wilhelm Linder (1825–1882), präst och klassisk filolog
 Cec Linder (1921–1992), kanadensisk skådespelare
 Constantin Linder (1836–1908), finländsk affärsman, ämbetsman och politiker

 David Hunt Linder, amerikansk mykolog

 Erik Linder (född 1982), sångare
 Erik Hjalmar Linder (1906–1994), författare och litteraturvetare
 Erika Linder (född 1990), fotomodell
 Ernst Linder (1868–1943), svensk militär av finländsk härkomst, olympisk guldmedaljör i dressyr
 Ernst Linder den äldre (1838–1868), finländsk politiker
 Ewert Linder (född 1937), finländsk-svensk läkare

 Fridolf Linder (1823–1896), finländsk bruksägare

 Greta Linder (1888–1963), bibliotekarie
 Gurli Linder (1865–1947), författare

 Hans Peter Linder, schweizisk botanist
 Hjalmar Linder (1862–1921), finländsk jurist, kammarherre och storgodsägare

 Ingegärd Linder (1914–2005), konstnär och tecknare

 Johan Anders Linder (1783–1877), präst, arkitekt och författare
 Johanna Linder (född 1973), journalist
 John Linder (född 1942), amerikansk politiker, republikan, kongressrepresentant för Georgia
 John-Lennart Linder (1911–2009), barn- och ungdomsboksförfattare och regissör
 Judit Linder (1915–1993), skådespelare och scripta

Krister Linder (född 1970), sångare, musiker och låtskrivare

Lars Linder (född 1946), teaterkritiker
Lars G. Linder (född 1959), politiker, socialdemokrat
Lennart Linder (1912–2008), redaktör, hymnolog och psalmförfattare
Lennart Linder (aikidoutövare) (1957–1996)
Louise Linder (född 1963), präst och psykoterapeut

Marie Linder (1840–1870), finlandssvensk författare
 Martin Linder (född 1973), fackföreningsledare
Mats Linder (född 1965), journalist, redaktör och författare
Mats Dannewitz Linder (född 1945), översättare och författare
 Mauritz Linder (1854–1936), redaktör
 Max Linder (1883–1925), fransk skådespelare
 Max Linder (artist) (född 1970), svensk låtskrivare och musiker

 Nils Linder (1835–1904), skolman, språkvetare och politiker
 Nils Linder (konstnär) (1898–1996), konstnär och lärare

 Oliver A. Linder (1862–1939), svenskamerikansk piblicist
 Olle Linder (född 1972), musiker

 P.J. Anders Linder (född 1962), journalist och redaktör

 Staffan Linder, animatör
 Staffan Burenstam Linder (1931–2000), nationalekonom och politiker
 Sten Linder (1900–1945), litteraturhistoriker
 Sven Linder (konstnär) (1919–2007), målare
 Sven Linder (1939–2011), diplomat
 Sven Linder (teolog) (1887–1947)

Tom Linder (född 1985), ishockeyspelare

 Ulla Linder (1873–1954), författare

 Viveka Linder (1918–1968), skådespelare

 Wilhelm Linder (1855–1924), militär
 William Linder (1876–1951), jurist och politiker

Svenska efternamn
Tyska efternamn